XVI Тихоокеанские игры прошли с 7 по 20 июля в Апиа (Самоа). Самоа приняла Игры уже в третий раз (до этого в 1983 и 2007 годах).

Выбор страны-хозяйки 
В 2012 году были определены два города, претендовавшие на проведение Тихоокеанских игр 2019. Ими стали Нукуалофа (Тонга) и Папеэте (Французская Полинезия). Окончательный выбор в пользу города Нукуалофа был сделан 19 октября 2012 на заседании Совета Тихоокеанских игр в Мата-Уту (Уоллис и Футуна).

15 мая 2017 года премьер-министр Тонга объявил об отказе страны от организации Игр в связи с экономическими трудностями. В новых выборах за право проведения Игр приняли участие Самоа, Французская Полинезия и Гуам. Этот процесс завершился 31 июля 2017 победой Самоа.

Страны-участницы 
В Играх приняли участие спортсмены 24 стран: 22 входящих в Совет Тихоокеанских игр, а также Австралия и Новая Зеландия.

Спортивные объекты 

В городе Апиа располагалось большинство спортивных объектов, поделённых на четыре зоны — спортивный парк, спортивный комплекс «Фалеата», городской центр, спортзал Национального университета и район Лотопа.

Спортивный парк 
 Стадион (Apia Park Stadium) — лёгкая атлетика, регбилиг, церемонии открытия и закрытия.
 Теннисные корты (Apia Park Тennis Courts) — теннис.

Спортивный комплекс «Фалеата» 
 Водный центр (Aquatic Centre) — плавание.
 Футбольный комплекс Й.Блаттера (J.Blatter Football Complex) — футбол.
 Крикет Овалс (Cricket Ovals) — крикет.
 Спортивные поля (Sports Fields) — стрельба из лука.
 Зал № 1 (Gym-1) — дзюдо, пауэрлифтинг, тяжёлая атлетика.
 Зал № 2 (Gym-2) — баскетбол, баскетбол 3×3.
 Харвест Центр (Harvest Centre) — настольный теннис, тхэквондо.
 Поле игры в боулз (Lawn Bowls) — игра в боулз.
 Мультиспортивный центр (Multi-Sport Centre) — бадминтон, нетбол.
 Корты сквоша (Squash Courts) — сквош.

Городской центр 
 Водный пляж (Apia Waterfront) — пляжный волейбол.
 Парк отдыха Соги (Sogi Recreational Park) — триатлон.

Национальный университет 
 спортивный зал Национального университета Самоа (NUS Gym) — волейбол.

Лотопа 
 Стадион «Марист Сент-Джозеф» (Marist Saint Joseph’s Stadium) — регби-7, тач-регби.

За пределами Апиа 
За пределами Апиа располагалось несколько спортивных объектов в 4 населённых пунктах.

 Тафаигата. Стрелковый комплекс Тафаигата (Tafaigata Shooting Range) — стрельба.
 Фагали’и. Королевская площадка для гольфа Самоа (Royal Samoa Golf Course) — гольф.
 Мулифануа. Пляжный курорт Шератон Мулифануа (Mulifanua Sheraton Beach Resort) — плавание на открытой воде, парусный спорт, ва’а.
 Салелелога. Дон Боско Колледж Саваи’и (Savai’i Don Bosco College) — бокс.

Виды спорта 
Игры включали соревнования по 28 видам спорта. По сравнению с предыдущими играми в программу соревнований добавлен баскетбол 3×3, а также возвращены бадминтон и стрельба из лука. Был разыгран 321 комплект наград.

Примечание: число в скобках указывает, сколько комплектов медалей было разыграно в этом виде спорта.

Календарь

Таблица медалей 
В таблице представлен медальный зачёт Игр

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт XVI Тихоокеанских игр

Тихоокеанские игры
2019 год на Самоа
2019 год в спорте
Спорт в Самоа